Atmosferă (din ατμός (atmos) = abur + σφαίρα (sfaíra) = sferă) se poate referi la:
 Atmosferă, un strat gazos în jurul unui corp ceresc, ca:
Atmosfera Pământului;
Atmosfera Lunii;
Atmosfera lui Jupiter;
Atmosferă stelară;
 Atmosferă, unitate de presiune;
 Amestec gazos (atmosferă artificială);
 Stare de spirit în jurul cuiva sau a ceva.